Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Perwira (Tanjung Balai Selatan), een plaats in het regentschap Tanjung Balai van de provincie Noord-Sumatra
Perwira (Bekasi Utara), een plaats in de stadsgemeente Kota Bekasi van de provincie West-Java